Klonios () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Klonios (Sohn des Alegenor), ein Anführer der Boiotier vor Troja
 Klonios (Sohn des Priamos), einer der Söhne des Priamos
 Klonios (Gefährte des Aeneas), von Turnus getötet, siehe Turnus (Mythologie)